lappig (zu ‚Lappen‘) steht
 in der Anatomie für sich überlappende Strukturen, siehe Lobus
 in der Botanik für eine tief, aber nicht vollständig eingeschnittene Blattform, siehe Blattform #Gliederung der Spreite
 bei Moosen speziell für die blattartige Wuchsform der Thalli höherer Moose, siehe Phylloide